ZiZo, roepnaam voor voetballer Ahmed Sayed
 ZiZo (magazine), een transgendermagazine
 ZIZO, Belgische bibliotheekterm, namelijk Zonder Inspanning ZOeken